

Mitologia 
 Areo – personaggio della mitologia greca, figlio di Briante e fratello di Talao e Leodoco

Musica 

 Areo – singolo del gruppo musicale italiano Rumatera

Storia 
 Areo I – re di Sparta dal 309 al 265 a.C.
 Areo II – re di Sparta dal 262 al 254 a.C.